Monstrilla är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1849. Monstrilla ingår i familjen Monstrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Monstrilla